Броварківська сільська рада — Полтавська область, Глобинський район
 Броварківська сільська рада — Черкаська область, Золотоніський район